Der Kwethluk Airport (IATA: KWT; ICAO: PFKW) ist ein vom Staat betriebener, öffentlicher Flugplatz, welcher sich in der Nähe von Kwethluk, Alaska, befindet.

Nach Aufzeichnungen der Federal Aviation Administration verbuchte der Flugplatz 2923 Passagiere.

Infrastruktur 
Der Flugplatz hat eine Schotterpiste (18/36), welche 975 Meter lang und 23 Meter breit ist.

Der Flugplatz befand sich früher an anderer Stelle , und hatte eine Piste von 533 × 11 Metern und eine Landestelle für Wasserflugzeuge mit den Massen 1524 × 152 Metern.

Fluggesellschaften und Flugziele 
Derzeit sind keine Linienverbindungen bekannt. 
Früher verband Flight Alaska (im Außenauftritt Yute Air Alaska) den Platz mit der Außenwelt, hat aber im März 2017 den Betrieb eingestellt.

Einzelnachweise 

Flugplatz in Alaska
Flugplatz in Nordamerika
Bauwerk in der Bethel Census Area
Kwethluk